Sacco — comuna italiana da província de Salerno, região Campânia, Itália
 Piove di Sacco — comuna da província de Pádua, região Vêneto, Itália
 Sant'Angelo di Piove di Sacco — comuna da província de Pádua, região Vêneto, Itália
 Santa Rosa de Sacco (distrito) — distrito no departamento de Junin, Peru

Outros 
 Nicola Sacco
 Processo de Sacco e Vanzetti
 Sacco e Vanzetti — filme
 Ballads of Sacco & Vanzetti

Desambiguações de topônimos